Csehország
 Sychrov, település a Libereci járásban
 Sychrov, Borotín településrésze a Tábori járásban
 Sychrov, Hostouň településrésze a Domažlicei járásban
 Sychrov, Kozlov településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Sychrov, Mnichovo Hradiště településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Sychrov, Rosovice településrésze a Příbrami járásban